Chmurkowe opowieści (ang. Cloudbabies, 2012) – brytyjski serial animowany wyprodukowany przez Hoho Entertainment.

Światowa premiera serialu miała miejsce 14 maja 2012 roku na antenie CBeebies. W Polsce premiera serialu odbyła się 23 lutego 2013 roku na kanale MiniMini+.

Opis fabuły 
Przygody sympatycznych skrzatów, które opiekują się niebem. Mieszkają one w domku mieszczącym się na puszystej chmurce. Każdego ranka dosiadają małych koników i ruszają do swoich codziennych obowiązków, które nigdy się im nie nudzą. Najlepszymi przyjaciółmi podniebnych istotek są Słońce, Księżyc, Tęcza i Gwiazdeczka. Serial uczy widzów, czym dzień różni się od nocy i wyjaśnia zjawiska pogodowe.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ – START INTERNATIONAL POLSKAReżyseria: Paweł Galia Dialogi polskie: Magdalena Dwojak

Kierownictwo produkcji: 
 Anna Kuszewska

 Anna Krajewska
Wystąpili:
 Maja Kwiatkowska – Różyczka
 Barbara Kubiak – Słoneczko
 Józef Kubiak – Groszek
 Kasper Wyszyński – Bławatek
 Joanna Kudelska – Gwiazdeczka
 Mikołaj Klimek – Słońce
 Elżbieta Kijowska-Rożen – Tęcza
 Jacek Król – Narrator
 Michał Pakuła – Bobo
 Olga Zaręba – Puffa
oraz:
 Agnieszka Mrozińska – Księżyc
i inni

Lektor tyłówki: Paweł Galia

Spis odcinków

Przypisy 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012